Hrubá può riferirsi a diversi toponimi:

Hrubá Skála, comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec
Hrubá Vrbka, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale

Hrubá Borša, comune del distretto di Senec, nella regione di Bratislava